Zeppelinhalle steht für:
 Alternativname für Luftschiffhalle
 Zeppelinhalle (Darmstadt)
 Zeppelinhalle Friedrichshafen

Siehe auch:
 Luftschiffhalle Düren